Hilltop Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Hilltop Airport (Georgia)
 Hilltop Airport (Indiana)
 Hilltop Airport (Maine)
 Hilltop Airport (Missouri)
 Hilltop Airport (Pennsylvania)